El Serrat de Santa Eulàlia és una serra situada al municipi de Guixers (Solsonès), amb una elevació màxima de 1.155,2 metres.

Referències 

Serres de Guixers